Sampang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Sampang, kabupaten, Jawa Timur, 
 Sampang (ort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Desa Sampang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,53, long 109,46), 
 Desa Sampang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 109,20), 
 Kecamatan Sampang (distrikt i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Sampang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,28, long 109,72), 
 Desa Sampang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,96, long 110,57), 
 Kelurahan Sampang, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Sampang (distrikt i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar